Nicolae Proca este o combinație relativ frecventă de prenume și nume de familie din arealul limbii române. Se poate referi la

 Nicolae Proca (deputat al Republicii Moldova), unul din cei 278 de semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991
 Nicolae Proca (fotbalist) (1925 - 2007), fost jucător și antrenor de fotbal român.

Nume proprii